Bakar hlorid se može odnositi na:

 Bakar(I) hlorid (kupro hlorid), CuCl, ime minerala je nantokit.
 Bakar(II) hlorid (kupri hlorid), CuCl2, ime minerala je eriohalcit.